UNIQA pojišťovna, a.s. je univerzální pojišťovna sídlící v Praze. Je dceřinou společností rakouské pojišťovací skupiny UNIQA Insurance Group.

Historie pojišťovny 
UNIQA pojišťovna, a.s. byla založena jako „Česko-rakouská pojišťovna“. Pojišťovací činnost zahájila 1. 7. 1993 se základním kapitálem 50 mil. Kč, který do podniku vložili akcionáři, rakouský pojišťovací koncern Bundeslaender Versicherung (celým názvem Versicherungsanstalt der Oesterreichischen Bundeslaender AG) a česká Agrobanka Praha, a.s.. Podíl Agrobanky byl posléze odkoupen. Část akcií získala na zhruba osm let jako finanční investor formou navýšení základního kapitálu Evropská banka pro obnovu a rozvoj. 

Bundeslaender Versicherung se následně v Rakousku spojil s Austria Collegialitaet a Raiffeisen Versicherung do holdingu s pracovním názvem BARC, který v roce 1999 přijal zcela novou obchodní značku UNIQA. V roce 2007 se 100 % akcionářem stala UNIQA International AG.

Reference

Externí odkazy 
 
 Domovská stránka UNIQA pojišťovny, a.s. - Informace o produktech a službách pojišťovny (česky)
 Výroční zprávy (česky,anglicky)
 Domovská stránka koncernu UNIQA Group Austria - Informace o vlastněných společnostech, tiskové, výroční zprávy (německy, anglicky)
 Domovská stránka České asociace pojišťoven - sdružuje a zastřešuje převážnou většinu pojišťoven na českém trhu (česky, anglicky)

Pojišťovny v Česku